

Geografisch

Colombia
Sevilla (Valle del Cauca), een gemeente in het Colombiaanse departement Valle del Cauca

Filipijnen
Sevilla (Bohol), een gemeente in de provincie Bohol

Spanje
Sevilla (provincie), provincie in Spanje
Sevilla (stad), een stad in Spanje in de gelijknamige provincie
Sevilla la Nueva, een gemeente in de provincie Madrid
Sevilla (metrostation), een metrostation in de stad Madrid
Taifa Sevilla, een voormalig emiraat in Spanje

Voetbal
Sevilla FC, een Spaanse voetbalclub, afkomstig uit Sevilla
Sevilla Atlético, het tweede elftal van Sevilla FC
Real Betis, een Spaanse voetbalclub, afkomstig uit Sevilla

Personen
Carlos Sevilla, Ecuadoraans voetballer en voetbalcoach
Óscar Sevilla, Spaans wielrenner

Overig
Sevilla (BZN), een hit van BZN uit 1978
Sevilla (film), Nederlandse korte film uit 2012